Park im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi
 Park im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku